Prötschenbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Prötschenbach (Mainleus), Gemeindeteil und Weiler von Markt Mainleus, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Prötschenbach (Main), rechter Zufluss des Mains vor Pölz, Markt Mainleus, Landkreis Kulmbach, Bayern